Tridactylidae är en familj av insekter. Tridactylidae ingår i överfamiljen Tridactyloidea, ordningen hopprätvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Tridactylidae 132 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Tridactylidae